Devoti ist der Familienname der folgenden Personen:

 Giovanni Devoti (1744–1820), italienischer Geistlicher, Bischof von Anagni und Kurienbischof
 James Devoti (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Luca Devoti (* 1963), italienischer Segler